Дэвид Джордж Браунлоу Сесил, 6-й Маркиз Эксетер (; ) — британский дворянин, легкоатлет, который специализировался в беге с барьерами, спортивный функционер, политик. Он носил титул учтивости — лорд Берли с 1905 по 1956 год и был известен как Дэвид Бергли.

Биография 
Родился 9 февраля 1905 года. Старший сын Уильяма Сесила, 5-го маркиза Эксетера (1876—1956), и достопочтенной Майры Ровенны Сибилл Орд-Поулет (1879—1973), дочери Уильяма Орд-Поулета, 4-го барона Болтона (1845—1922). Получил образование в Институте ле Рози, Итонском колледже и Колледже Магдалины Кембриджского университета.

Был членом Палаты общин от Консервативной партии (1931—1943), членом исполнительного комитета (1951—1955, 1966—1970) и первым вице-президентом (1955—1966) Международного олимпийского комитета. Глава Британской олимпийской ассоциации (1936—1977). Губернатор Бермудских островов (1943—1945). Президент ИААФ (1946—1976). Председатель Организационного комитета летних Олимпийских игр 1948. Ректор Университета Сент-Эндрюса (1949—1952).

В 1956 году после смерти отца унаследовал титул Маркиза Эксетерского.

Олимпийский дебют на Играх 1924 года оказался неудачным — не прошел дальше предварительных забегов в беге на 110 метров с барьерами.

Олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами (1928). На Олимпиаде 1928 года выступал также в беге на 110 метров с барьерами, но остановился на полуфинальной стадии соревнований.

Бронзовый призёр Игр 1932 года в составе британской команды в эстафете 4×400 метров. На этой Олимпиаде он был также четвёртым в беге на 400 метров с барьерами и пятым на дистанции 110 метров с барьерами. Был трехкратным чемпионом в истории первых Игр Британской империи (1930). Многократный чемпион Британии. Эксрекордсмен мира и Европы по легкой атлетике.

Семья 
Маркиз Эксетер был потомком Уильяма Сесила, 1-го барона Бёрли (1520—1598), главного министра, а позже казначея королевы Англии Елизаветы I. После его смерти титул перешел к его младшему брату, лорду Мартину Сесилу.

10 января 1929 года лорд Берли женился первым браком на леди Мэри Терезе Монтегю Дуглас Скотт (4 марта 1904 — 1 июня 1984), четвертой дочери сэра Джона Монтегю Дугласа Скотта, 7-го герцога Баклю и 9-го герцога Куинсберри, и леди Маргарет Элис «Молли» Бриджмен. Они развелись в 1946 году. У них было четверо детей:

 Леди Давина Мэри Сесил (29 июня 1931 — 6 сентября 2018), в 1952 году вышла замуж за Гарри Джона Невилла Вейна, 11-го барона Барнарда (1926—2016), и развелась в 1992 году. У них пятеро детей, девять внуков и одна правнучка.
 Джон Уильям Эдвард Сесил (1 июня 1933 — 6 июля 1934)
 Леди Джиллиан Мойра Кэтрин Сесил (род. 8 марта 1935 года), в 1954 году вышла замуж за сэра Джайлса Генри Чарльза Флойда, 7-го баронета (род. 1932), и они развелись в 1978 году. У них двое сыновей и четверо внуков. В 1979 году она снова вышла замуж за Джорджа Майкла Кертеса. В 2008 году она снова вышла замуж за Джереми Смита.
 Леди Анджела Мэри Роуз Сесил (род. 21 мая 1938 года), в 1958 году вышла замуж за сэра Уильяма Ричарда Майкла Освальда (1934—2021). У них двое детей. Леди Анджела была давней подругой и фрейлиной королевы Елизаветы, королевы-матери.

12 декабря 1946 года он женился вторым браком на Диане Мэри Хендерсон (10 января 1911 — 6 июня 1982), дочери Арнольда Хендерсона и Хелен Мэдлин Гордон, внучке Александра Хендерсона, 1-го барона Фарингдона, и имел дочь:

 Леди Виктория Диана Сесил (род. 28 июня 1947 года), в 1967 году она вышла замуж за Саймона Патрика Литэма, сына майора Патрика Магора Литэма. У них двое детей

Примечания

Ссылки 
 Дэвид Бергли — профиль на сайте ИААФ
 
 Дэвид Бергли — профиль на сайте trackfield.brinkster.net
 Справочник по хронологии мировых рекордов на сайте ИААФ

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Бегуны с барьерами Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Президенты Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Члены Международного олимпийского комитета
Выпускники Института Ле Роузи
Выпускники Итона
Выпускники Кембриджского университета
Маркизы Эксетер
Пэры Соединённого королевства
Члены парламента Соединённого Королевства (1931—1935)
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Губернаторы Бермудских Островов
Члены палаты лордов Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Рыцари-командоры ордена Святых Михаила и Георгия